Julia Glushko e Olivia Rogowska erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nel primo turno contro Stéphanie Dubois e Stéphanie Foretz Gacon.

Il doppio femminile del torneo di tennis Odlum Brown Vancouver Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Sharon Fichman e Maryna Zanevs'ka che hanno battuto in finale Jacqueline Cako e Natalie Pluskota 6–2, 6–2.

Teste di serie 

  Hsieh Shu-ying /  Hsieh Su-wei (semifinali)
  Julia Glushko /  Olivia Rogowska (primo turno)

  Sharon Fichman /  Maryna Zanevs'ka (Campionesse) 
  Jacqueline Cako /  Natalie Pluskota (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Odlum Brown Vancouver Open 2013